Lights Out (2011) – amerykański serial obyczajowy stworzony przez Justina Zackhama. Wyprodukowany przez Fox Television Studios, TVM Productions, Two Ton Films, A Warren Leight Production i Fineman Entertainment.

Światowa premiera serialu miała miejsce 11 stycznia 2011 roku na antenie FX. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 5 kwietnia 2011 roku. W Polsce premiera serialu nastąpiła 8 maja 2012 roku na kanale Fox Polska.

Fabuła 
Serial opowiada o historii boksera Patricka Leary’ego (Holt McCallany), który na skutek licznych urazów głowy cierpi na demencję bokserską - schorzenie neurologiczne prowadzące do zaburzeń psychiki, układu ruchowego oraz zaników pamięci.

Obsada 
 Holt McCallany jako Patrick "Lights" Leary
 Pablo Schreiber jako Johnny Leary
 Catherine McCormack jako Theresa Leary
 Stacy Keach jako Robert "Pops" Leary
 Meredith Hagner jako Ava Leary
 Ryann Shane jako Daniella Leary
 Lily Pilblad jako Katherine Leary
 Billy Brown jako Richard "Death Row" Reynolds
 Elizabeth Marvel jako Margaret Leary
 Bill Irwin jako Hal Brennan
 Reg E. Cathey jako Barry K. Word
 Eamonn Walker jako Ed Romeo

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Programy telewizji FX